Kerk van Midlum (Harlingen), kerk in de gemeente Harlingen, Nederland
 Kerk van Midlum (Reiderland), kerk in Reiderland, Duitsland